Лерс:

 Лерс — коммуна во Франции.
 Лерс, Иоганн Даниель (1727—1774) — немецкий ботаник, альголог, бриолог и миколог.
 Лерс, Карл (1802—1878) — немецкий филолог.

См. также